South Haven (Indiana)
South Haven (Kansas)
South Haven (Michigan)
South Haven (Minnesota)

Desambiguações de topônimos